Arschak ist der Name folgender Personen:

 Arschak II. (Georgien), König von Iberien in Georgien 
 Arschak II. (Armenien) († um 368), König von Armenien
 Arschak III. († kurz nach 387), von 378 bis etwa 387 König Armeniens

Siehe auch:
 Arsakes